Live in Europe – album di Otis Redding del 1967
 Live in Europe – album di Rory Gallagher del 1972
 Live in Europe – album dei Creedence Clearwater Revival del 1973
 Live in Europe – album dei Rainbow del 1996
 Live in Europe – album degli Shy del 1999
 Live in Europe – album dei Transatlantic del 2003
 Live in Europe – album dei New York Ska Jazz Ensemble del 2000
 Live in Europe – album dei Flying Colors del 2013
 Live in Europe 1993 – album dei Deep Purple del 2006
 Live in Europe – album di Sari Schorr del 2020